Halfen steht für:

 Der Plural von Halfe
 Die Produktmarke Halfen (Marke)
 Erwin Halfen (* 1925), deutscher Fußballspieler